Aldo De Maria (1925-1973) – chirurgo italiano
 Andrea De Maria (1966) – politico italiano
 Astolfo de Maria (1891-1946) – pittore italiano
 Beniamino De Maria (1911-1994) – politico italiano
 Ercole de Maria, noto anche come Ercolino di Guido, Ercolino Bolognese o Ercolino de Castel San Giovanni (... – 1640 ca) – pittore italiano
 Ettore De Maria Bergler (1850-1938) – pittore italiano
 Federico De Maria (1883-1954) – poeta, giornalista e scrittore italiano
 Giacomo De Maria (1787-1838) – scultore neoclassico italiano
 Giuseppe De Maria (1984) – ciclista su strada italiano
 Guido De Maria (1932) – disegnatore, pubblicitario, autore televisivo, e regista di spot pubblicitari italiano
 Jole De Maria (1929-2007) – cantante lirica italiana
 Luciano De Maria (1928-1993) – critico letterario, editore e traduttore italiano
 Mario de Maria – noto anche come Marius Pictor (1852-1924), pittore e architetto italiano
 Nicola De Maria (1954) – artista e pittore italiano
 Otello De Maria (1909-2005) – pittore italiano
 Pietro De Maria (1967) – pianista italiano
 Renato De Maria (1958) – regista e sceneggiatore italiano
 Walter De Maria (1935-2013) – scultore statunitense